Доксорубици́н (, , CAS-код 23214-92-8, брутто-формула C27H29NO11) — один из антрациклиновых антибиотиков, цитостатический препарат, известный с конца 1960-х годов.

Производится полусинтетически, исходя из даунорубицина, а также продуцируется микроорганизмами Streptomyces coeruleorubidus или Streptomyces peucetius. Обладает противоопухолевой активностью, применяется в химиотерапии злокачественных опухолей.

Превосходит даунорубицин по спектру действия. Молекула доксорубицина состоит из тетрациклического антрахиноидного агликона доксорубицинона, соединённого гликозидной связью с аминосахаром даунозамином. Синонимы: адриамицин, адрибластин, 14-гидроксидаунорубицин. Растворим в водных растворах кислот, ацетоне, бутаноле, хлороформе. Коммерчески доступен в виде доксорубицина гидрохлорида.

Доксорубицина гидрохлорид представляет собой кристаллический или аморфный порошок оранжево-красного или
красного цвета, CAS-код 25316-40-9, брутто-формула C27H29NO11HCl, молекулярная масса 580,0. Растворим в воде, трудно растворим в метаноле, практически нерастворим в ацетоне. рН водного раствора 4,0—5,5 (в концентрации 5 мг/мл).
Имеются сообщения о гигроскопичности доксорубицина гидрохлорида, однако хорошо очищенный материал негигроскопичен.

Фармакологическое действие 

Фармакодинамика
Противоопухолевый антибиотик антрациклинового ряда. Оказывает антимитотическое и антипролиферативное действие.

Механизм действия заключается во взаимодействии с ДНК, образовании свободных радикалов и прямом воздействии на мембраны клеток с подавлением синтеза нуклеиновых кислот. Клетки чувствительны к препарату в S- и G2-фазах.

Фармакокинетика
Абсорбция — высокая, распределение — относительно равномерное. Через ГЭБ не проходит. Объём распределения  (при равновесной концентрации (Css)). Связь с белками плазмы .

Метаболизируется в печени в течение 1 часа с образованием активного метаболита доксорубицинола. Ферментативное восстановление доксорубицина под действием оксидаз, редуктаз и дегидрогеназ приводит к образованию свободных радикалов, что может способствовать проявлению кардиотоксического действия. После внутривенного введения быстро исчезает из крови, концентрируясь в печени, почках, миокарде, селезёнке, лёгких.

Период полувыведения () для доксорубицина и доксорубицинола . Выведение: 40 % в неизмененном виде с желчью в течение 5 дней,  (в том числе с метаболитами) — с мочой в течение 5 дней.

Показания 

Лимфобластный лейкоз, саркома мягких тканей, остеогенная саркома, саркома Юинга, рак молочной железы, рак щитовидной железы, опухоль Вильмса, нейробластома, рак мочевого пузыря, рак желудка, рак яичников, лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы, трофобластические опухоли, рефрактерный рак яичника, саркома Капоши.

Побочное действие 

Со стороны системы кроветворения: тромбоцитопения, лейкопения, анемия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: кардиомиопатия, сердечная недостаточность, аритмии.
Со стороны пищеварительной системы: стоматит, эзофагит, боли в животе; тошнота, рвота, диарея.
Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея.
Аллергические реакции: крапивница, повышение температуры тела, анафилактоидные реакции.
Прочие: алопеция, гиперурикемия, нефропатия.
Местные реакции: при введении в вены малого диаметра или при повторном введении в одну и ту же вену — склерозирование сосуда; при экстравазации — некроз тканей.

Противопоказания 
Выраженные лейкопения, анемия, тромбоцитопения; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; острый гепатит; беременность. Доксорубицин не применяют у пациентов, получивших полную кумулятивную дозу даунорубицина, идарубицина и/или других антрациклинов и антраценов.

Беременность и лактация 
Доксорубицин противопоказан к применению при беременности в первый триместр, во второй и третий семестр его использование возможно. При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.
Женщины детородного возраста должны использовать надежные методы контрацепции при использовании доксорубицина. В экспериментальных исследованиях установлено тератогенное и эмбриотоксическое действие доксорубицина.

Особые указания 
С осторожностью назначают больным с заболеваниями сердца (в том числе в анамнезе), ветряной оспой (в том числе недавно перенесённой или после контакта с заболевшими), опоясывающим герпесом, другими острыми инфекционными заболеваниями, подагрой или нефролитиазом (в том числе в анамнезе), а также пациентам с проводившейся медиастинальной лучевой терапией или получающим одновременно циклофосфамид.

В период лечения необходим регулярный контроль картины периферической крови, лабораторных показателей функции печени, ЭКГ и УЗИ сердца (с определением фракции выброса левого желудочка). При числе лейкоцитов менее 3300—3500/мкл и тромбоцитов менее 100 000/мкл дозу доксорубицина уменьшают на 50 %.

Описаны случаи развития тяжёлых, угрожающих жизни аритмий сразу же или в течение нескольких часов после введения доксорубицина.

Не рекомендуют проводить вакцинацию пациентов и членов их семей.

Доксорубицин может вызвать окрашивание мочи в красный цвет в течение 1—2 дней после введения.

В экспериментальных исследованиях установлено канцерогенное и мутагенное действие доксорубицина.

Доксорубицин в форме порошка для инъекций включен в Перечень ЖНВЛС.

Лекарственное взаимодействие 
Препараты, угнетающие кроветворение, усугубляют тромбоцитопению и лейкопению, которые обусловлены действием доксорубицина.

При одновременном применении с гепатотоксическими препаратами (в том числе с метотрексатом) усиливается гепатотоксическое действие.

Доксорубицин может вызывать повышение концентрации мочевой кислоты в крови, что уменьшает эффективность противоподагрических препаратов (в том числе аллопуринола, колхицина).

При одновременном применении с клиндамицином повышается риск развития аллергических реакций.

Доксорубицин может потенцировать гепатотоксическое действие меркаптопурина.

Стрептозоцин и метотрексат вызывают повышение токсичности доксорубицина, обусловленное уменьшением печеночного клиренса.

При применении паклитаксела одновременно или после доксорубицина возможно усиление кардиотоксичности.

Пропранолол и доксорубицин ингибируют активность кофермента Q10 сердца, поэтому при одновременном применении возможно усиление кардиотоксичности доксорубицина.

При применении трастузумаба одновременно или после доксорубицина возможно усиление кардиотоксичности.

При одновременном применении с циклоспорином наблюдается повышение концентрации доксорубицина в плазме и усиление миелотоксического действия; с циклофосфамидом, митомицином, дактиномицином — возможно усиление кардиотоксического действия доксорубицина.

При применении доксорубицина (в/в в течение 3 суток) в комбинации с цитарабином (в виде инфузии в течение 7 дней) описаны случаи развития некротического колита и тяжёлых инфекционных осложнений.

На фоне применения доксорубицина происходит угнетение формирования антител и/или усиление побочных реакций при введении живых вакцин, что обусловлено подавлением иммунитета. Этот эффект может сохраняться от трёх месяцев до одного года.

Примечания 

Противоопухолевые антибиотики
Антрациклины
Интеркаланты
Перечень ЖНВЛП
Тератогены